Jacqueline Aglietta (née en 1941), cheffe d'entreprise française ;
 Maria Adelaide Aglietta (1940-2000), femme politique italienne ;
 Michel Aglietta (né en 1938), économiste français.